Bedford College (Australië), een privé-school voor beroepsonderwijs, gevestigd in Glebe, Australië
Bedford College (Bedford), een middelbare school, gevestigd in Bedford, Engeland
Bedford College (Londen), een voormalige University College in Londen, Engeland